Étrépilly puede referirse a: 

 Étrépilly, comuna francesa situada en Aisne; o
 Étrépilly, comuna francesa situada en Sena y Marne.